La ferrovia Gallipoli-Casarano è una linea ferroviaria pugliese, gestita dalle Ferrovie del Sud Est (FSE). FSE la indica come Linea 4.

Storia 
La linea fu attivata il 9 giugno 1919.

Caratteristiche

Percorso

Note

Voci correlate 
 Ferrovie del Sud Est

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Gallipoli-Casarano